Agnes Charlotte Gude – disegnatrice e illustratrice norvegese
 Catherine Gude – modella norvegese, Miss International 1988
 Franziska Gude – ex giocatrice di hockey tedesca
 Gilbert Gude – politico statunitense
 Hans Gude – pittore norvegese, allievo di Andreas Achenbach
 Nils Gude – pittore norvegese